Офицеры имеют следующие значения:

 «Офицеры» — советский художественный фильм 1971 года режиссёра Владимира Рогового с Георгием Юматовым и Василием Лановым.
 «Офицеры» — российский телевизионный сериал 2006 года, режиссёра Мурада Алиева.

См. также 
 Офицер — лицо командного и начальствующего состава в вооружённых силах.